Мінас:

 Міна́с — вірменське ім'я грецького походження, відомі носії:
 Аветисян Мінас Карапетович — вірменський художник.

Мі́нас — географічні назви:

 Мінас — місто в Уругваї, центр департаменту Лавальєха.
 Мінас — місто в кубинській провінції Камагуей.
 Мінас-де-Матаамбре — місто в кубинській провінції Пінар-дель-Ріо.
 Мінас-Жерайс — штат в Бразилії.
 Мінас — нафтове родовище на території Індонезії.

Мі́нас (синд. — «Фортеця») — складова частина назв кількох фортець у творах Дж. Р. Р. Толкіна:
 Мінас Ітіль (він же Мінас Моргул)
 Мінас Тирит